Zestrój akcentowy
 Zestrój intonacyjny